T 25 oder T-25 steht für

 T 25, Berliner Straßenbahnfahrzeug, siehe BSt Bauart 1924
 T 25 (Schiff, 1941), ein Flottentorpedoboot, siehe Flottentorpedoboot 1939 #Einheiten
 T-25, Flugzeug der brasilianischen Luftwaffe, siehe Neiva N621 Universal
 DFW T 25, Aufklärer der Deutschen Flugzeug-Werke, siehe Deutsche Flugzeug-Werke #Entwicklungen
 Dixi T 25, Typ der Automarke Dixi, siehe Dixi (Automarke) #Sonstige
 Le Percheron T 25, französischer Lanz-Bulldog-Nachbau, siehe Le Percheron #Le Percheron T 25
 T-25, einen in Großserie gebauten sowjetischen und heute russischen Traktor

T25